Jessie – località statunitense nel Dakota del Nord
Jessie – diminutivo del nome proprio di persona femminile Jessica
Jessie – variante del nome proprio di persona maschile Jesse
Jessie – personaggio della serie cinematografica Toy Story
Jessie – personaggio dei Pokémon
Jessie – serie televisiva di Disney Channel trasmessa dal 2011
Jesse – co protagonista di Breaking Bad
  Jessie  – personaggio di Brawl Stars